190 км, 190-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

190 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 551825.

190 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 684497.

190 км — пассажирская платформа, Кыргызская железная дорога (Киргизия). Код 717027.

190 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 041316.
 190 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 201024.
 190 км, официально 189 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская область). Код 	197149. 
 190 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 582518.
 190 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 606248.
 190 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Волгоградская область). Код 621727.
 190 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813332.

190 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 429816.